45-й чемпионат мира по биатлону среди юниоров и 10-й среди юношей и девушек () прошёл в чешском Нове Место-на-Мораве с 29 января по 5 февраля 2011 года.

Соревнования прошли среди юношей и девушек (до 19 лет), а также среди юниоров и юниорок (до 21 года). Было разыграно 16 комплектов медалей, по 4 в индивидуальной гонке, спринте, преследовании, эстафете.

Участники 

Сборная России 
Тренеры: мужская юниорская команда — Александр Касперович, женская юниорская команда — Александр Селифонов

Результаты соревнований

Юноши и девушки (до 19 лет)

Юниоры и юниорки (до 21 года)

Таблица медалей

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Официальный сайт IBU

Чемпионаты мира по биатлону среди юниоров
2011 год в биатлоне
Международные соревнования по биатлону в Чехии
Январь 2011 года
Февраль 2011 года
Чемпионаты мира в Чехии